Apple River ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Kanada:
 Apple River Airport, Flughafen von Nova Scotia
 Apple River (Nova Scotia), Fluss in Nova Scotia
 East Apple River, Gemeinde in Nova Scotia
 West Apple River, Gemeinde in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Apple River (Illinois), Ort in Illinois
 Apple River (Wisconsin), Town(ship) im Polk County, Wisconsin 
 Apple River (Mississippi River), Fluss in Illinois
 Apple River (St. Croix River), Nebenfluss des St. Croix River (Mississippi River) in Wisconsin